Tenisový turnaj ATP If Stockholm Open 2008 se konal ve dnech 6. - 12. října ve Stockholmu, v hlavním městě Švédska v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 713 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Stockholm Open
ATP Tour 2008
Tenis ve Švédsku v roce 2008